Новкус-Артезиан () — аул в Нефтекумском городском округе Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Навкус Артиз,
 Новкус-Артезианский.

География 
Расстояние до краевого центра: 231 км.

Расстояние до районного центра: 38 км.

История 
Основан в 1862—1863 годах ногайцами.

Первоаул Кельакай был назван по имени бая Адырмамбетова и стал располагаться в урочище Нокус-Кую с 1863 года. Названием «Нокус» звали ногайскую родовую ветвь Тулугаевского куба едисанского народа. С пробитием в 1904 году артезиана названия соединились и аул стали звать Новкус-Артезиан. Раньше здесь кочевали ногайские племена, которые постепенно стали переходить к оседлому образу жизни.

До 1 мая 2017 года аул был административным центром упразднённого Новкус-Артезианского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 44 % населения — ногайцы.

Инфраструктура 
 Новкус-Артезианский культурно-досуговый центр
 Ногайская региональная национально-культурная автономия Ставропольского края

Образование 
 Детский сад № 15 «Василек». Открыт 2 марта 1948 года как детский сад-ясли
 Средняя общеобразовательная школа № 13

Религия 
27 августа 2001 года в Новкус-Артезиане состоялось учредительное собрание имамов Нефтекумского и Степновского районов Ставропольского края, на котором был сформирован Совет имамов Ставрополья.

В июле 2012 года в ауле открылась мечеть на 1000 мест.

Люди, связанные с аулом 
 Айдамир Ахмедович Ачмизов (1912—1942) — Герой Советского Союза, погиб при обороне аула

Памятники 
 Могила Героя Советского Союза А. А. Ачмизова, погибшего в борьбе с фашистами. 1942, 1962 годы

Кладбища 
В границах населённого пункта расположено 3 открытых кладбища: 1 общественное и 2 вероисповедальных.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Нефтекумского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке